Thinobius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Hellmuth von Kiesenwetter 1844. Thinobius ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Thinobius